Een verkeersweg:
 N414 (België)
 N414 (Frankrijk)
 N414 (Nederland), zie Provinciale weg 414
 N414 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing